Vincenzo Giustiniani (1519–1582) – włoski kardynał, generał dominikanów w latach 1558–1570.
 Vincenzo Giustiniani (1550–1614) – włoski biskup Gravina in Puglia w latach 1593–1614.
 Vincenzo Giustiniani (1564–1637) – włoski bankier i kolekcjoner sztuki.
 Vincenzo Giustiniani (1590–1645) – włoski biskup Brescii w latach 1633–1645.